Фёдор Михайлович Зиновьев (1868 — ?) — торговец, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Воронежской губернии.

Биография 

По сословной принадлежности — из мещан, по происхождению — крестьянин из слободы Уразово Тверской губернии. Семья была вынуждена заняться торговлей вследствие крайнего малоземелья. С 11 лет жил в городе Бирюч. Держал синильную мастерскую, доставшуюся ему по наследству. В городе Бирюч Воронежской губернии был собственником красильного и синильного заведения, занятого также окраской тяжёлых крестьянских тканей. Занимался торговлей бакалейными товарами и лесом в городе Бирюч. Окончил бирюченское уездное училище. Член податного присутствия, член комиссии по раскладке налога на недвижимое присутствие, член комиссии по квартирному налогу. На момент избрания в Думы декларировал, что разделяет взгляды партии народной свободы.

16 апреля 1906 года избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Воронежского губернского избирательного собрания. Остался внепартийным. Поставил свою подпись под законопроектом «О гражданском равенстве».

В 1930 году жил в посёлке Будённый Будённовского района Воронежской области.
Приговорён к спецпоселению в Архангельскую область.
 
Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Реабилитирован 26 апреля 1996 году.

Примечания

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 212.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 55.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 151 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. C. 16.

Рекомендованные источники 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (1-й созыв). Дело 22. Лист 29.

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Персоналии:Бирюч